Kloten kan syfta på:

 Kloten Flyers – ett ishockeylag från Schweiz

Geografi

Schweiz 

 Kloten, stad och kommun, Zürich,

Sverige 

 Kloten, Lindesbergs kommun  by, Örebro län,